Club de Atletismo Playas de Castellón – società spagnola di atletica leggera
Club Fútbol Sala Bisontes Castellón – società spagnola di calcio a 5, in precedenza nota come Playas de Castellón Fútbol Sala